Eisenberg, családnév
 Eisenberg-mátrix

 Ausztria
 Eisenberg an der Pinka, Csejke, település Burgenlandban

 Csehország
 Eisenberg, Ruda nad Moravou, település az Olomouci kerületben

 Lengyelország
 Eisenberg, Rudawica, település a Lubusi vajdaságban
 Eisenberg, Żelazna Góra, település a Varmia-mazúriai vajdaságban
 Eisenberg, Żeleźnik, település az Alsó-sziléziai vajdaságban

 Németország
 Eisenberg, település Thüringiában
 Eisenberg, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Eisenberg, település Bajországban